Serans – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Serans – francuska gmina w regionie Pikardia